Het onderdeel marathon op de in de Chinese hoofdstad Peking gehouden IAAF wereldkampioenschappen van 2015 vond bij de mannen plaats op zaterdag 22 augustus en bij de vrouwen op zondag 30 augustus. De inzet was het winnen van de wereldtitel op de marathon.

In totaal finishten er 42 mannen deel en 52 vrouwen. De eerste man en de eerste vrouw ontvingen beiden $ 60.000 aan prijzengeld.

Uitslagen

Mannen

Uitslagen

Vrouwen 

IAAF wereldkampioenschap marathon
Atletiekwedstrijd in China
Sportevenement in Peking
Atletiek
Marathon in 2015